Windischenbach kann stehen für:
 Windischenbach, Ortsteil und Dorf in der Gemeinde Pfedelbach im Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Windischenbach (Pfedelbach), Bach durch Windischenbach und linker Zufluss des Pfedelbachs bei Öhringen im Hohenlohekreis, Baden-Württemberg 

Siehe auch:
 Windischbach
 Windischeschenbach